Перне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр і Луара.
 Юг Перне (15 вересня 1950, Нант, Франція) — французький дипломат.